Ryga (łot. Rīga) – stolica Łotwy

Miasta w USA:
 Riga – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe

Gminy w USA:
 Riga (ang. Riga Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Riga (ang. Riga Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Riga (ang. Riga Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry

Inne:
 (1796) Riga – planetoida
 Riga (motorower) – seria motorowerów produkowanych w Rydze
 Riga – oznaczenie w kodzie NATO radzieckich fregat projektu 50